Drajna (Prahova), een gemeente in het Roemeense district Prahova
Drajna (Călărași), een dorp in de Roemeense gemeente Dragalina